

Lokalizacje

Austria 
 Straßburg – miasto w kraju związkowym Karyntia, w powiecie Sankt Veit an der Glan

Niemcy 
 Straßburg – dzielnica Hückeswagen

Zobacz też 
 Strasburg